Hyden kan syfta på:

Hyden, Kentucky – administrativ huvudort i Leslie County i delstaten Kentucky, USA
Hyden, Western Australia – en ort i Western Australia, Australien